Cario puede referirse a:

 Cario (mitología), hijo de Zeus y Torrhebia. 
 Perteneciente a la región histórica de Caria, en Anatolia.
 Idioma cario, hablado en esa región.
Carios (guaraníes), pueblo originario que habitaba en la zona donde se encuentra la actual ciudad de Asunción en Paraguay.